est un mot anglais signifiant « coquille », « coque », « coquillage », « obus ».

En français, Shell peut faire référence à :

Patronymes 
 Amy Shell-Gellasch, mathématicienne, historienne des mathématiques et auteure de livres américaine. 
Callie Shell (1961-), photographe américaine
Donald Shell (1924-2015), inventeur du Tri de Shell
 Tim Shell (1968-), fondateur de la compagnie internet Bomis

Organisations 
 , une compagnie pétrolière :
 Shell (Côte d'Ivoire)
 Shell Canada
 , un collectif militant irlandais qui s'oppose aux agissements de l'entreprise Shell
 , une maison d'édition de bandes dessinées

Œuvres 

 Ghost in the Shell, un film réalisé par Mamoru Oshii en 1995
 Shell, un film britannique réalisé par Scott Graham en 2013

Informatique 
 , interface homme-machine qui permet d'accéder aux services proposés par le système d'exploitation.
 Shell Unix, interpréteur de commandes destiné aux systèmes d'exploitation de type Unix qui permet d'accéder aux fonctionnalités internes du système d'exploitation.
 Script shell, langages de programmation basés sur les shells Unix.
 Shellshock, faille de sécurité du shell Unix bash découvert en 2014.
 Tri de Shell, un algorithme de tri.

Autres 
 Shell-Shock, un traumatisme de guerre ou traumatisme psychologique des combattants
 
 

Homonymie de patronyme